Račica (gmina Sevnica)
 Račica (gmina Šmartno pri Litiji)